Arnold kan betyde flere ting:

 Arnold - et drengenavn
 Arnold (månekrater) – et månekrater
 Arnold (hæderspris) – hæderspris for de danske reklamefilm,
 Arnold (biskop i Roskilde) (død 1124) – biskop i Roskilde